Си́лвертон, Си́львертон () — англоязычный топоним и фамилия.

Топонимы 
США
 Силвертон — тауншип в Миннесоте.
  — городок в Колорадо.
  — город в Огайо.
  — город в Орегоне.
 Силвертон — город в Техасе.

Прочие страны
  — полузаброшенная деревня в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.
  — деревня в графстве Девон, Великобритания.

Фамилия 
 Силвертон, Кейт (род. 1970) — британская журналистка.

См. также 
  — гостиница-казино в Неваде, США.
 Сильвер